Akita bezeichnet:

 Akita-ken, die Präfektur Akita in Japan
 Akita-shi, die Hauptstadt dieser Präfektur, siehe Akita (Akita)
 Akita-machi, 1955 bis 1972 eine Stadt in der japanischen Präfektur Tokio, bei der Erhebung zur kreisfreien Stadt 1972 in Akigawa umbenannt, seit 1995 Teil von Akiruno
 Akita-gun, einen Landkreis in der historischen japanischen Provinz Dewa: Akita-gun (Dewa)
 die Akita-shi, eine japanische Adelsfamilie: Akita (Klan)
 Akita-han, einen anderen Namen für das Lehen Kubota (Ugo)
 zwei Hunderassen:
 den Akita, dessen Rassestandard in Japan entwickelt wird, siehe Akita (Hunderasse) und
 den American Akita, dessen Standard in den USA entwickelt wird.

Akita ist der Familienname folgender Personen:

 Hideyoshi Akita (* 1974), japanischer Fußballspieler
 Masami Akita (* 1956), aus Japan stammender Japanoise-Musiker und Autor
 Masateru Akita (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Shiho Akita (* 1990), japanische Tennisspielerin
 Yutaka Akita (* 1970), japanischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Akita Shoten, japanischer Verlag von 1948